Munna (Pokémon), een pokémonwezen uit de serie pokémon
 Munna (geslacht), een geslacht van pissebedden uit de familie van de Munnidae